Beimbach und Beim Bach sind geographische Namen:

Orte:
 Beimbach (Rot am See), Ortsteil und Dorf der Gemeinde Rot am See, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Beimbach (Walscheid), Ortsteil der Gemeinde Walscheid, Département Moselle, Region Grand Est, Frankreich

 Beim Bach, Siedlung der Katastralgemeinde Viechtwang, Markt Scharnstein, Bezirk Gmunden, Oberösterreich

Gewässer:
 Beimbach (Brettach), linker Zufluss der Brettach (zur Jagst) bei der Lauramühle, Ortsteil Beimbach, Gemeinde Rot am See, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Hochwasserrückhaltebecken Beimbach oder Beimbachspeicher oder Beimbachsee, Stausee im Lauf der Brettach bei Beimbach, Gemeinde Rot am See, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Baimbach, rechter Zufluss des Zwieselbachs (zur Rednitz) bei Wolkersdorf, Stadt Schwabach, Bayern
 Beibach